Иван Хрущов:
 Хрущов, Иван Алексеевич (1774—1824) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Хрущов, Иван Петрович (1841—1904) — историк русской литературы, писатель, чиновник, тайный советник.